László Szabó se poate referi la una din următoarele persoane:

 László Szabó (jucător de șah) (1917-1998), mare maestru maghiar de șah
 László Szabó (actor) (n. 1936), actor, regizor de film și scenarist maghiar
 László Szabó (luptător, n. 1946), fost luptător maghiar
 László Szabó (canoist) (n. 1953), canoist maghiar
 László Szabó (diplomat) (n.1965), diplomat și politician maghiar
 László Szabó (handbalist, n. 1946), handbalist maghiar care a concurat la Jocurile Olimpice din 1972
 László Szabó (handbalist, n. 1955) (1955-2017), handbalist maghiar care a concurat la Jocurile Olimpice din 1980 și 1988
 László Szabó (fotbalist, n. 1989), fotbalist maghiar la MTK Hungária FC
 László Szabó (canotor) (1908-1992), canotor olimpic maghiar
 László Rác Szabó (n. 1957), politician de etnie maghiară din Serbia
 László Szabó (scrimer), maestru de scrimă maghiar
 László Szabó (motociclist), fost motociclist de performanță maghiar
 László Tápay-Szabó (1874–1941), jurnalist, scriitor, istoric cultural, jurist, publicist și profesor universitar maghiar

Pagini de dezambiguizare referitoare la persoane